Вулиця Вільямса — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вул. Громова, закінчується перехрестям з вул. Смілянською. Названа на честь радянського ґрунтознавця, академіка АН СРСР В. Вільямса.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли, названі на честь людей